Brownstown kan syfta på följande platser:

Irland 

 Brownstown Cross Roads, ort, Leinster, Kildare,

USA 

 Brownstown (ort i USA, Illinois), Fayette County, 
 Brownstown, Indiana, countyhuvudort, Jackson County, 
 Brownstown (ort i USA, Pennsylvania, Cambria County), 
 Brownstown (ort i USA, Pennsylvania, Lancaster County), 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar